

Astronomia
 133 Cyrene – asteroide scoperto nel 1873

Fisica
 CIRENE – acronimo di CISE REattore a NEbbia, reattore nucleare originale italiano abbandonato a seguito del referendum antinucleare

Geografia
 Cirene – antica città della Libia
 Diocesi di Cirene – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica

Mitologia greca
 Cirene – figlia di Ipseo, re dei Lapiti, madre di Aristeo 
 Cirene – ninfa, madre di Diomede

Onomastica
 Cirene – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi fittizi
 Cyrene – nome origine di Irene, madre di Xena nella serie Xena - Principessa guerriera